Фамилията Йовов носят:
 Михаил Йовов (1886—1951), български военен и държавен деец
 Румен Йовов (р. 1952), български художник
 Христо Йовов (р. 1977), български футболист